Джим Макмахон (, родился в 1959 году) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1982 году. Выступал за команды «Чикаго Беарз», «Сан-Диего Чарджерс», «Филадельфия Иглз», «Миннесота Вайкингс», «Аризона Кардиналс», «Грин-Бей Пэкерс».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Примечания 

Игроки в американский футбол США
Выпускники Университета Бригама Янга
Квотербеки НФЛ
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Сан-Диего Чарджерс»
Игроки «Филадельфия Иглз»
Игроки «Миннесота Вайкингс»
Игроки «Аризона Кардиналс»
Игроки «Грин-Бей Пэкерс»